Мутин (Мутина) — фамилия и топоним:

 Мутины — дворянский род.

Фамилия 
Мутин, Валерий Александрович (род. 1955) — российский энтомолог, доктор биологических наук,
Мутин, Ильдархан Ибрагимович (1888—1938) — один из лидеров Башкирского национального движения, член Башкирского Правительства.
 Мутин, Мухтар Исхакович (1886—1941) — артист, главный режиссёр Башкирского театра драмы. Заслуженный артист Татарской АССР. 
 Мутин, Николай Васильевич (1868—1909) — русский оперный и камерный певец (бас-профундо).

Топоним 
 Мутин — село, Кролевецкий район, Сумская область, Украина.

См. также 
 Мутинская война